Славяне — слово во множественном числе; может означать:

 Славя́не — крупнейшая в Европе этноязыковая общность.
 «Славяне» — советская англоязычная рок-группа.
 «Славяне» — ежемесячный журнал.

См. также 
 Славянин